João António Ferreira Resende Alves – calciatore portoghese, nato nel 1952
 João Artur Rosa Alves – calciatore portoghese, nato nel 1980
 João Alves de Assis Silva – calciatore brasiliano, nato nel 1987